Бабилон може бити:

 Бабилон, град у округу Сафок, Њујорк, Сједињене Америчке Државе
 Бабилон, насељено мјесто у округу Домажлице, Плзењски крај, Чешка
 Бабилон или Вавилон, филм из 2006.
 Бабилон или Вавилон, антички град у Месопотамији
или:
 Бабилонија или Вавилонија, царство

Види још 
 Бабилонска или Вавилонска кула
 Вавилон (вишезначна одредница)